Désirée, Desirée o Desiree puede referirse a:

 Désirée Clary (1777 — 1860), reina consorte de Suecia y Noruega.
 Desirée, película de Estados Unidos dirigida en 1954 por Henry Koster.
 María Deseada Hernández Folch, llamada Desirée (1978-1992), una de las tres víctimas del triple crimen de Alcácer.

Véase también 

 Desire
 Désiré